Elektrownia bezeichnet einen Ort und Kraftwerke in Polen
 Elektrownia (Bledzew), ein Weiler in Bledzew, Woiwodschaft Lebus
 Elektrownia (Radom), das ehemalige Kohlekraftwerk in Radom, Woiwodschaft Masowien
 MCSW Elektrownia, das Kunstzentrum „Elektrownia“ in Radom, Woiwodschaft Masowien
 Elektrownia Wodna Bledzew, ein Wasserkraftwerk in Bledzew, Woiwodschaft Lebus; siehe Zalew Bledzewski
 Elektrownia Wodna Dębe, ein Wasserkraftwerk in Dębe, Woiwodschaft Masowien; siehe Dębe-Staudamm
 Elektrownia Żydowo, das Pumpspeicherkraftwerk Żydowo in der Woiwodschaft Westpommern